Die Bezeichnung Winkelreflektor hat die Bedeutungen:

 eine Bauform von Retroreflektoren:
 In der Radartechnik eine Bauart des Radarreflektors, welcher für Radarziele die effektive Rückstrahlfläche für elektromagnetische Wellen vergrößert.
 In der Optik ist der Winkelreflektor ein Rückstrahler oder Tripelspiegel, welcher Licht oder Laser-Strahlen in genau die Richtung der Licht- oder Laserquelle zurückspiegelt (siehe Retroreflexion).
Winkelreflektoren können auch als Retroreflektor für Schallwellen eingesetzt werden, bzw. wirken unbeabsichtigt als solche (z. B. Balkone an Gebäuden)

In der Antennentechnik ist der Winkelreflektor ein Antennenreflektor mit zwei abgewinkelten Flächen aus einem Gitter oder aus Stäben; siehe Winkelreflektorantenne (Corner-Antenne).